Стелиос Халкиас (; род. 11 апреля 1980) — греческий шахматист, гроссмейстер (2002).

В составе сборной Греции участник 6-и Олимпиад (2000—2010).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 
 

Шахматисты Греции